Hiromi Uehara - pianistas de jazz e música experimental
 Hiromi Tsuru - uma seiyuu (dubladora) veterana, de Kanagawa
 Hiromi Nishiuchi - nova integrante da banda japonesa BeForU
Ou ainda:
 Hiromi - um personagem da novela Caminhos do Coração, veja Lista de personagens de Caminhos do Coração.

Desambiguação